Sloet ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele (1806–1890), niederländischer Kolonialbeamter und Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Rolf Peter Sloet (* 1947), deutscher Schriftsteller im Genre des Science-Fiction und Krimiautor